Sektion Austria steht für:

 eine Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins in den Jahren 1873 bis 1945 (ab 1938 Sektion des gleichgeschalteten Deutschen Alpenvereins), siehe Österreichischer Alpenverein
 eine Wiener Sektion des Österreichischen Alpenvereins, siehe Alpenverein Austria